Fih – centro abitato e comune libanese
 FIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale N'Djili, Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo
 Federazione Italiana Hockey, federazione italiana di hockey su prato
 International Hockey Federation, confederazione mondiale di hockey su prato